Brummund ist der Familienname folgender Personen:

 Juliane Brummund (* 1985), deutsche Schauspielerin und Maskenbildnerin
 Marc Brummund (* 1970), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Peter Brummund (* 1952), deutscher Publizist